Bithia (cité), site archéologique, situé à l'extrémité sud de la Sardaigne et dans la province de Cagliari.
 Bithia est aussi le nom d'un genre d'insectes, de la famille des Tachinidae.
 Bithia, un ferry de la compagnie italienne Tirrenia mis en service en 2001 qui assure la liaison entre le continent et la Sardaigne.
 Bithiah est la fille du Pharaon, qui sauve Moïse